1994 Голяма награда на Европа е 5-о за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 16 октомври 1994 година на пистата Херес в Херес, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа